Písečné kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Písečné (ort i Tjeckien, Vysočina), 
 Písečné (ort i Tjeckien, Södra Böhmen), Jindřichův Hradec, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar